Termenul „Walhausen” se poate referi la:

Walhausen, localitate în Renania-Palatinat
Walhausen (Saar) localitate ce aparține de comuna Nohfelden, Saarland